Hyttdammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Hyttdammen, sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)
Hyttdammen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Hyttdammen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (12,9 ha)
Hyttdammen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (5,37 ha)
Hyttdammen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Hyttdammen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (1 ha)
Hyttdammen (Norrbärke socken, Dalarna, 667167-148265), sjö i Smedjebackens kommun, 
Hyttdammen (Norrbärke socken, Dalarna, 667600-147916), sjö i Smedjebackens kommun, 
Hyttdammen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Hyttdammen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (10,5 ha)
Hyttdammen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn